Il singolare maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Cliff Richey 7-9, 9-7, 8-6.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1970